

Patronyme 
 (classement par ordre alphabétique)
 Bobby Moynihan (1977 -), acteur et scénariste américain ;
 
 Sinead Moynihan (1982 -), mannequin et actrice anglaise.

Sociologie 
 Rapport Moynihan, étude publiée par le sociologue américain Daniel Patrick Moynihan.